Typ 93 steht für:

 Peugeot Typ 93, Automodell von Peugeot
 NSB Typ 93, Gelenk-Triebwagen der Norges Statsbaner
 Panzerwagen Typ 93, Panzerwagen der Kaiserlich Japanischen Marine
 Torpedo Typ 93, Waffe der Kaiserlich Japanischen Marine
 Typ 93 Flammenwerfer, Waffe des Kaiserlich Japanischen Streitkräfte
 Typ 93 Landmine, Waffe des Kaiserlich Japanischen Streitkräfte 
 Typ-93 ASM-2, Anti-Schiff-Rakete der japanischen Selbstverteidigungsstreitkräfte
 Typ 93 Closed Arrow, Flugabwehrsystem der japanischen Selbstverteidigungsstreitkräfte